Roger Federer era il campione in carica, ma è stato sconfitto al secondo turno da Félix Auger-Aliassime.

In finale Ugo Humbert ha sconfitto Andrej Rublëv con il punteggio di 6-3, 7-6(4).

Teste di serie 

  Daniil Medvedev (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (ritirato)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Andrej Rublëv (finale)

 Roger Federer (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (primo turno)
 David Goffin (primo turno)
 Gaël Monfils (primo turno)

Wildcard 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)

  Gaël Monfils (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (ritirato)

Qualificati 

  Nikoloz Basilašvili (semifinale)
  Lukáš Lacko (secondo turno)
  Marcos Giron (quarti di finale)

  Arthur Rinderknech (secondo turno) 
  Il'ja Ivaška (primo turno) 
  Ričardas Berankis (primo turno)

Lucky loser 

  Yannick Hanfmann (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Noventi Open 2021